

Cinema 
 Señorita – film del 1927 diretto da Clarence G. Badger
 Señorita – film del 1940 diretto da Gregorio Fernández
 Señorita – film del 1956 diretto da Tony Cayado
 Señorita – film del 2011 diretto da Isabel Sandoval

Musica 
 Señorita – singolo di Enrico Ruggeri del 1981
 Señorita – album raccolta split di Jerry Calà e I Gatti di Vicolo Miracoli del 1991
 Señorita – singolo di Justin Timberlake del 2003
 Señorita – singolo di Vasco Rossi del 2005
 Senorita – brano musicale delle (G)I-dle del 2019
 Señorita – singolo di Shawn Mendes e Camila Cabello del 2019
 Señorita – singolo di Snik e Tamta del 2019
Señorita – singolo di Clementino e Nina Zilli del 2021